Arturo Pavón Jiménez (El Viso del Alcor, 1974), futbolista andalús que juga de defensa 
 Carlos Alberto Pavón (El Progreso, 1973), futbolista hondureny format al Real España que ocupa la posició de davanter 
 Francisco Pavón Barahona, futbolista madrileny que juga habitualment de defensa central 
 José Antonio Pavón (1754-1840), botànic espanyol
 José Ignacio Pavón (Veracruz, 1791- Ciutat de Mèxic, 1866), president interí de Mèxic del 14 al 15 d'agost de 1860 
 Julia Pavón (Madrid, 1968), medievalista espanyola doctorada en història, escriptora i professora d'universitat especialista en història de Navarra alt-medieval 
 Julián Pavón (Ciudad Real), doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Madrid i llicenciat en ciències econòmiques
 Manuel Pavón Castro (Santa Fe, 1984), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa 
 Mar Pavón o María del Mar Pavón Córdoba (Manresa, 1968), escriptora manresana establerta a Sant Joan de Vilatorrada
 Miguel Ángel Pavón García (Madrid, 1965), polític espanyol conegut per la seua defensa de l'ecologia i els drets civils
 Severiano Daniel Pavón Bastiani (La Escondida, Chaco, 1955), futbolista argentí de les dècades de 1970-80 milità a l'Almirante Brown i Platense, Boca Juniors, l'Espanyol, l'Almería, el Quilmes AC, al Racing d'Avellaneda